Reintjes ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Reintjes (1884–1966), niederländischer Fabrikant
 Otto Reintjes (* 1950), deutscher Basketballnationalspieler und Basketballfunktionär
 Ralf Reintjes (* 1965), deutscher Arzt, Epidemiologe und Hochschullehrer
 Thomas Reintjes (* 1977), Wissenschaftsjournalist 

Reintjes heißen folgende Unternehmen: 
 die REINTJES GmbH, ein Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Hameln.